Konnexitätsprinzip (aus dem Präfix  für „mit, miteinander“ und , „knüpfen“, also „verknüpfen, verbinden“) steht für:

 Konnexitätsprinzip (Staatsfinanzen)
 Konnexitätsprinzip (Strafrecht)

Siehe auch:
 Konnexität